

Geografia
 Granieri – frazione di Caltagirone, Italia

Persone
 Giovanna Granieri (1974) – cestista italiana
 Giuseppe Granieri (1968) – saggista italiano
 Nicola Granieri (1942-2006) – schermidore italiano

Pagine correlate
Granier